Die Faust des Schicksals – film del 1917 diretto da Alwin Neuß
Die Faust des Schicksals – film del 1921 diretto da Alfred Schirokauer